Râul Radu se poate referi la:

 Radu - afluent al râului Mraconia
 Radu - afluent al râului Tarcău
 Pârâul Radului, Bicaz
 Pârâul Radului, Oanțul

Vezi și 
 Râul Rădăuți
 Râul Rădeanca
 Râul Rădeani
 Râul Rădeni
 Râul Radeșul Mare
 Râul Radeșul Mic
 Râul Rădoaia
 Râul Rădoteasa
 Râul Rădvanu